Gorzyce, comune del Voivodato della Precarpazia
 Gorzyce, comune del Voivodato della Slesia